Тирунелвели:

 Тирунелвели — город в индийском штате Тамилнад.
 Тирунелвели — округ в индийском штате Тамилнад.